Rhabdodemania är ett släkte av rundmaskar. Rhabdodemania ingår i familjen Rhabdodemaniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Rhabdodemania